Ле-Ван (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Ле-Ван. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07334.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2812 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1486 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 976 были экономически активными, 510 — неактивными (показатель активности — 65,7 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 976 активных работали 797 человек (415 мужчин и 382 женщины), безработных было 179 (96 мужчин и 83 женщины). Среди 510 неактивных 106 человек были учениками или студентами, 223 — пенсионерами, 181 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XVII век)
 Романская церковь Сен-Жак (XII—XIII века)
 Романская церковь Успения Богоматери (XII век)
 Руины старого замка и валов

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш